(né en 1985), homme politique suédois ;
  (1883-1960), diplomate suédois ;
  (né en 1977), orienteur suédois ; 
 Lars Modig (né en 1964), joueur de hockey sur glace suédois ;
 Lovisa Modig (née en 1993), fondeuse suédoise ;
 Mattias Modig (né en 1987), joueur de hockey sur glace suédois ;
 Silvia Modig (née en 1976), journaliste et femme politique finlandaise.

Patronyme suédois